Black Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Black Corners (Iowa)
 Black Corners (New York)

Siehe auch:
 Blacks Corner